Сенакль (от ):

 Сенакль — горница Тайной Вечери в иерусалимском доме.
 «Сенакль» (от ; нач. 1820-х) — название кружка французских романтиков, куда входили Гюго, Нодье, Гюттенгер и др.